ciò che è pertinente all'Indonesia
lingua indonesiana